

Toponimy 
 Wyspy Gambiera – archipelag w Polinezji Francuskiej.
 Gambier Islands – wyspy w Australii Południowej
 Gambier Island – wyspa w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej
 Gambier – wieś w stanie Ohio, USA.
 Mount Gambier – miasto w Australii Południowej
 Mount Gambier – wulkan w Australii Południowej

Osoby o nazwisku Gambier 
 James Gambier (1756–1833) – admirał brytyjski Royal Navy, 1. baron Gambier
 Bertrand Gambier (1879-1954) – matematyk francuski.

Zobacz też 
 Czepota gambir